Восемнадцать кораблей Королевского флота носили название HMS Lion, поскольку лев традиционно присутствует в геральдических мотивах, представляющих Англию, Шотландию и британскую монархию. Ещё один корабль планировался, но не достроен:
 Lion — 36-пушечный корабль Королевского шотландского флота; захвачен англичанами в 1511; продан в 1513.
 Lion — 50-пушечный корабль; построен в 1536; в списках флота до 1559.
 Lion — шотландский корабль; захвачен в 1547; позже потерян у Харвича.
 Lion — 40-пушечный корабль, также Golden Lion; четырежды перестроен, в 1582, 1609, 1640 и 1658. После перестройки 1609 года переименован в Red Lion, название Lion возвращено после перестройки 1640 года; продан в 1698.
 HMS Lion — 6-пушечный кеч, также Young Lion; захвачен у голландцев в 1665; продан в 1667; снова закуплен в 1668; затоплен в качестве фундамента в Ширнесс в 1673.
 HMS Lion — корабль 5 ранга; захвачен у алжирцев в 1683; продан в тот же год.
 HMS Lion — 4-пушечный бот; закуплен в 1702; захвачен французами в 1707; отбит в 1709; в тот же год перестроен. В списках флота до 1737.
 HMS Lion — 60-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1709, перестроен в 1738; продан в 1765.
 HMS Lion — транспорт; спущен на воду в 1753; разоружен в 1775; продан в 1786.
 HMS Lion — куттер; закуплен в 1763; продан в 1771.
 HMS Lion — исследовательский корабль; в строю с 1774 по 1785.
 HMS Lion — 64-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1777. Использовался как блокшив с 1816; продан на слом в 1837.
 HMS Lion — шхуна; закуплена около 1781; продана в 1785.
 HMS Lion — 4-пушечная канонерская лодка, бывший голландский бот; закуплен в 1794; продан в 1795.
 HMS Lion — шхуна; в строю с 1823; продана в 1826.
 HMS Lion — 80-пушечный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1847; переделан в винтовой в 1859; превращен в учебный корабль после 1871; продан на слом в 1905.
 HMS Lion — линейный крейсер типа Lion; спущен на воду в 1910; продан в 1924.
 HMS Lion планировался как линкор типа Lion; заложен в 1939; работы приостановлены в тот же год, и снова в 1942. Заказ окончательно отменен в 1945; разобран на стапеле.
 HMS Lion (C34) — крейсер типа Tiger; спущен на воду в 1944 как HMS Defence типа Minotaur. Достроен по изменённому проекту в 1960; выведен в резерв в 1964; отправлен на слом в 1975.
 См. также 
 HMS Lioness
 HMS Lion’s Whelp
 HMS Two Lions